Стоццона:
 Стаццона (Италия) — коммуна в Италии, регион Ломбардия.
 Стаццона (Франция) — коммуна во Франции, департамент Верхняя Корсика.